The Crossing bezeichnet:

 The Crossing (1990), Film von George Ogilvie mit Russell Crowe
 The Crossing (1999), Film von Nora Hoppe (Niederlande, Dänemark, Deutschland, Belgien)
 The Crossing (2004), Film von Martin Asphaug (Norwegen)
 The Crossing (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von Jay Beattie und Dan Dworkin
 The Crossing – Die entscheidende Schlacht, Film von Robert Harmon nach dem gleichnamigen Buch von Howard Fast
 The Crossing, Originaltitel des Buchs Grenzgänger (Cormac McCarthy) von Cormac McCarthy

Weitere Bedeutungen:
 The Crossing ist eine Namensvariante der Stadt Bismarck (North Dakota)